Kuglački klub Kandit je hrvatski muški kuglački klub iz Osijeka.  U sezoni 2018./19. klub se natjecao u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi.

O klubu  
Klub je osnovan prije Drugog svjetskog rata, te je djelovao s prekidima. 1949. godine se obnavlja pod nazivom "Šećerana". 1956. godine klub mijenja ime u "Plavi 9", a 1977. godine u "Kandit". 1992. godine mijenja ime u "Kandit Premijer", a 2013. godine vraća naziv "Kandit". Klub je jedan od najuspješnijih hrvatskih kuglačkih klubova.

Uspjesi

Ekipno  
 Liga prvaka
 pobjednici: 2004.

 Svjetski kup
 Pobjednici: 2002.

 Prva hrvatska kuglačka liga
 prvaci: 2001./02., 2002./03. 
 doprvaci: 1999./2000., 2000./01.

 Jugoslavensko prvenstvo
 prvak: 1988.

 Prvenstvo SR Hrvatske
 prvaci (međunarodni način): 1987.

 1. B hrvatska liga - Sjever 
 prvak: 1996./97. 
 doprvak: 1994./95., 1995./96. 

 2. hrvatska liga - Sjever 
 doprvak: 1993./94. 

 Kup Regije "Istok"  
 pobjednik: 2014. 
 finalist: 2013.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 kuglacki-savez-os.hr, KK Kandit (1. B), 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Kand

Izvori 
 
 kuglacki-savez-os.hr, Od Šećerane do Kandita, pristupljeno 3. srpnja 2019. 
Zadarski list Zadar je opet najbolji, 22. ožujka 2009.
 zg-kuglanje.hr, arhiva rezultata 
 Hrvatski športski almanah, serijska publikacija, ARS Media, Zagreb / Velika Gorica, gl. urednik Kruno Sabolić
  

Kandit Premijer
Kandit